Max Planck (1858-1947), een Duits natuurkundige
Naar hem werden vernoemd:
constante van Planck, een natuurkundige constante in de kwantummechanica
planckdeeltje, het kleinst mogelijke deeltje
planck-eenheden, eenheden gebaseerd op natuurconstanten
Planck Observatory, deze satelliet meet de kosmische achtergrondstraling
verdelingswet van Planck
Fokker-Planck-vergelijking

De Plank (De Planck), een gehucht in de Voerstreek in België